Chotzen kan syfta på följande platser:

Polen 

 Chocina (vattendrag i Polen),

Tjeckien 

 Choceň, ort, Pardubice, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar